Duża przerwa – polski serial telewizyjny z 2000
 Duża przerwa – amerykański serial telewizyjny z 2006